Данный список содержит статистику завершившихся сезонов футбольного клуба ЦСКА Москва, начиная с первого чемпионата СССР и по сей день. При этом клуб сменил следующие названия:
 1911—1922 — ОЛЛС (Общество любителей лыжного спорта)
 1923—1927 — ОППВ (Опытно-показательная площадка Всеобуча, с 1924 Опытно-показательная площадка Военведа)
 1928—1950 — ЦДКА (Центральный Дом Красной Армии)
 Только в 1941 — «Клуб Красной Армии»
 1951—1956 — ЦДСА (Центральный Дом Советской Армии)
 1957—1959 — ЦСК МО (Центральный Спортивный Клуб Министерства Обороны)
 с 1960 — ЦСКА (Центральный Спортивный Клуб Армии)

За эти годы из турниров национального и европейского уровня футбольный клуб ЦСКА выиграл:
 7 чемпионатов СССР
 6 чемпионатов России
 5 Кубков СССР
 7 Кубков России,
 1 Кубок УЕФА
 7 Суперкубков России
 1 Приз Всесоюзного комитета.

Условные обозначения 

 Сезон — сезон ФК ЦСКА
 Д — уровень дивизиона в национальной футбольной иерархии
 И — игры в чемпионате страны
 В — выиграно матчей
 Н — ничьи
 П — поражения
 МЗ — мячей забито
 МП — мячей пропущено
 О — очки
 Место — место в чемпионате

 Кубок — Кубок страны
 Европа — еврокубки УЕФА.
 Прочие — прочие официальные турниры
 Пос. — средняя домашняя посещаемость в чемпионате страны.
 Бомбардир — лучший бомбардир команды в чемпионате. Жирным выделен лучший бомбардир турнира.
 Г — количество голов лучшего бомбардира команды в чемпионате
 Тренер — главный тренер
 % — процент победных матчей в чемпионате
 Прим. — примечания

Список сезонов 

* Примечание. Чемпион определялся в дополнительном матче (дополнительных матчах).

Примечания

Литература 
 «Великие клубы. ЦСКА» (в 5 частях). Еженедельник «Футбол», 2006—2013
 А. Чигишев «Я болею за ЦСКА!». 2004
 В. Пахомов. «Справочник болельщика ЦСКА». Арена-пресс, 1999
 «ЦСКА-1991. Золото в хрустале. Итоги года». КЛС ЦСКА, 1991
 К. Есенин. «Московский футбол». Московский рабочий, 1974

Ссылки 
 История ФК ЦСКА на официальном сайте клуба
 Статистика ФК ЦСКА по сезонам в базе КЛИСФ
 Протоколы ФК ЦСКА на официальном сайте ФК «Динамо» Москва
 Протоколы ФК ЦСКА, статистика по тренерам на cska-games.ru

ФК ЦСКА Москва
ЦСКА Москва
Сезоны ФК ЦСКА Москва